Рахкамо () — финская фамилия. Известные носители:
 
 Рахкамо, Кари (род. 1933) — финский политик и спортсмен.
 Рахкамо, Сусанна (род. 1965) — финская фигуристка.